Bartsch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Daniel Bartsch
 Ilse Bartsch